Leidsebuurt (Amsterdam), een buurt in het centrum van Amsterdam
Leidsebuurt (Haarlem), een wijk in Haarlem
Leidsebuurt (Oegstgeest), een verkeersknooppunt in Oegstgeest